Torvisco macho puede referirse al nombre común de las siguientes plantas, todas timeleáceas:

 Daphne gnidium
 Daphne laureola
 Thymelaea hirsuta
 '''''Thymelaea villosa